Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Saline () :
 le comté de Saline, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Saline, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Saline, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Saline, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Saline, situé dans l'État du Nebraska.